Babylift steht für:
 eine Skilift-Bauart, siehe Skilift #Seillift oder Babylift
 Operation Babylift, US-amerikanische Aktion im Vietnamkrieg